Tempesta tropical Erika (1991).
 Huracà Erika (1997). Asollí la Categoria 3 a l'escala de SSHS.
 Huracà Erika (2003). Asollí la Categoria 1 a l'escala de SSHS.
 Tempesta tropical Erika (2009).